Heterocyathus är ett släkte av koralldjur. Heterocyathus ingår i familjen Caryophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Heterocyathus